

Persone
Corinne Lepage (1951) – politica francese
Guy A. Lepage (1960) – attore e comico canadese
Henri Lepage (1941) – economista francese
Henri Lepage (1908-1996) – schermidore francese
Jean-François Lepage (1960) – fotografo francese
Jules Bastien-Lepage (1848-1884) – pittore francese
Octavio Lepage Barreto (1923-2017) – politico venezuelano
Paul LePage (1948) – politico statunitense
Robert Lepage (1957) – attore, sceneggiatore, regista e direttore artistico canadese

Altro
2795 Lepage – asteroide